La Maison de Lannoy est une famille de la noblesse belge, influente aux XIVe et XVe siècles. Pour plus d'informations, voir l'article Maison de Lannoy.
Hugues de Lannoy, diplomate flamand (1384 - 1456)
Ghillebert de Lannoy, diplomate flamand (1386 - 1462)
Baudouin de Lannoy, diplomate flamand (1388 - 1474)
Jean III de Lannoy (1410 - 1493)
Charles de Lannoy (1482 - 1527)
Ferdinand de Lannoy (1510 - 1579)
Philippe de Lannoy (~1520 - 1574)
Fleury de Lannoy, chanoine (1876 - 1950)
Chrétien de Lannoy (1731 - 1822)
Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière (née en 1984)